El acrónimo IPO puede referirse a:

 la interacción persona-ordenador.
 las siglas de Initial Public Offering, u oferta pública de venta de activos financieros.
 Internationale Prüfungs Ordnung, un deporte para perros también llamado Schutzhund.
 las siglas en inglés de la Orquesta Filarmónica de Israel.
 La prueba de diagnóstico laboratorial llamada: Inmunoperoxidasa · cfr. (Western blot, ELISA · para el marcaje de anticuerpos).